  
A Rainbow a következőkre utalhat:

Zene 
 Rainbow Records, lemezkiadó
 Rainbow, koncertterem Londonban

Előadók 
 Rainbow, angol rockegyüttes
 Rainbow, dél-koreai lányegyüttes
 Rainbow, egy gitáros és zeneszerző művészneve
 Rainbow, Paul Stanley és Gene Simmons egyik együttese a KISS előtt

Albumok 
 Rainbow, Neil Diamond-album
 Rainbow, Johnny Cash-album
 Rainbow, Mariah Carey-album
 Rainbow, Hamaszaki Ajumi-album
 Rainbow, Dolly Parton-album
 Rainbow, Boris és Kurihara Micsio-album
 Rainbow, Kesha-album

 Dalok 
 Rainbows, Madvillain egy száma a Madvillainy albumról
 The Rainbow, a Talk Talk egy száma a Spirit of Eden albumról
 Rainbow (Anisama Friends-dal)
 ''Rainbow (Atadžan Berdyew-dal)

Számítástechnika 
 Rainbow, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer
 The Rainbow, számítástechnikai magazin
 Rainbow 100, személyi számítógép
 Rainbow, az Apple Computert Görögországban képviselő cég neve
 RainbowCrack, jelszófeltörő program
 Rainbow Islands, számítógépes játék

Márkák 
 Rainbow Sandals, Kaliforniában gyártott cipőmárka
 Rainbow, brit szupermarket, az Anglia Regional Co-operative Society Ltd. tagja
 Rainbow Shops, brooklyni székhelyű bolthálózat
 Rainbow, nagy múltú audiotechnikával foglalkozó német cég

Katonaság 
 XF-12 Rainbow, az 1940-es évek végén gyártott repülőgéptípus
 HMS Rainbow, brit hajó, mely a spanyol armada ellen harcolt
 HMCS Rainbow, a Kanadai Királyi Haditengerészet első hajója volt
 AGM-136 Tacit Rainbow, az Egyesült Államok kísérleti sugárzás elleni rakétája

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
Rainbow, település Alabama államban
Rainbow, település a kaliforniai San Diego megyében
Rainbow, település a kaliforniai Placer megyében
Rainbow, település Ohio államban
Rainbow, település Oregon államban
Rainbow, település Texas államban
Rainbow, település Virginia államban
 Ausztrália
Rainbow, város Victoria államban

Film 
 Rainbow Song, japán film, rendezte Kumazava Naoto
 Rainbow (televíziós sorozat), a brit ITV televízió gyermekműsor-sorozata, 1972–1992

Egyéb 
 Rainbow Bar and Grill, Los Angeles-i bár
 Rainbow Ski Area, új-zélandi síparadicsom